Don't Tell Me peut servir à désigner :

Chansons 
 Don't Tell Me, une chanson de Madonna extraite de son album Music paru en 2000
 Don't Tell Me, une chanson d'Avril Lavigne extraite de son album Under My Skin paru en 2004